Kooipolder (Warmond)
Kooipolder (Groningen), bij de stad Groningen
Kooipolder (Slochteren)
Kooi (waterschap), ook wel Polder Kooi of Kooipolder genoemd